W100 peut faire référence à :
 Mercedes-Benz W100, une automobile du constructeur allemand Mercedes-Benz ;
 Toyota Avanza (W100), troisième génération de la Toyota Avanza.